Guto Graça (Rio de Janeiro, 14 de junho de 1970) é um poeta, radialista, jornalista, publicitário e militante dos Direitos Humanos e Cidadania. É formado em Direito, Ciências Sociais e Marketing, Também é autor de roteiros, livros de poesia e de trilhas sonoras para cinema.

Obra 
Poesia
 Poesia Incompleta(ainda não lançado)
 Poesia Carioca (1999)
 "Pau para toda obra" (2000)
 Diário Fragmentado (1995, 1997, 1999, 2003 e 2007)

Teatro
 ''Delírios de uma censora"
 "Üma virgem da pesada"
 "Dois baianos no Bixiga"

Cinema
 "Não é nada disso que você está pensando"
 "Um anão em minha rua"
 "Vivendo a vida"

Rádio
 Apresentador do Programa "De Olho no Rio" em rede de rádio AM.

Ligações externas 
 janelapedia.com.br
 Página pessoal
 gutograca.blogspot.com

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro